Louis Chevallier (1869-1951), architecte français ;

 Louis Chevallier (1891-1967), personnalité politique française.